A 2004-es US Open férfi versenyét a svájci Roger Federer nyerte aki három szettes mérkőzésen diadalmaskodott az ausztrál Lleyton Hewitt ellen.

Kiemeltek 

  Roger Federer (Bajnok)</li>
  Andy Roddick (Negyeddöntős)</li>
  Carlos Moyà (Harmadik kör)</li>
  Lleyton Hewitt (Döntős)</li>
  Tim Henman (Elődöntős)</li>
  Andre Agassi (Negyeddöntős)</li>
  Juan Carlos Ferrero (Második kör)</li>
  David Nalbandian (Második kör)</li>
  Gastón Gaudio (Második kör)</li>
  Nicolás Massú (Második kör)</li>
  Rainer Schüttler (Első kör)</li>
  Sebastien Grosjean (Második kör)</li>
  Marat Szafin (Első kör)</li>
  Fernando González (Első kör)</li>
  Pharadon Szricsaphan (Harmadik kör)</li>
  Andrei Pavel (Negyedik kör)</li>

  Juan Ignacio Chela (Első kör)
  Tommy Robredo (Negyedik kör)
  Nicolas Kiefer (Negyedik kör)
  Gustavo Kuerten (Első kör)
  Taylor Dent (Második kör)
  Dominik Hrbatý (Negyeddöntős)
  Vincent Spadea (Második kör)
  Ivan Ljubičić (Első kör)
  Jiří Novák (Harmadik kör)
  Mardy Fish (Második kör)
  Mario Ančić (Első kör)
  Joachim Johansson (Elődöntős)
  Guillermo Cañas (Harmadik kör)
  Feliciano López (Harmadik kör)
  Fabrice Santoro (Harmadik kör)
  Jonas Björkman (Első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1